Об'єкти NGC
Муха (сузір'я)
Галактики